Pompinhan ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Pompignan im Département Gard
 Pompignan im Département Tarn-et-Garonne